Boguszów Gorce Towarowy − towarowa stacja kolejowa w Boguszowie-Gorcach, w dzielnicy Kuźnice Świdnickie, w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim.

Zobacz też 
 Boguszów-Gorce
 Kuźnice Świdnickie

Bibliografia 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w Boguszowie-Gorcach
Śląska Kolej Górska